Össeby-Garn kan syfta på:

 Össeby-Garns socken – en socken i Uppland ingick i Vallentuna härad
 Össeby-Garns landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län
 Össeby-Garns församling – en tidigare församling i Svenska kyrkan i Stockholms stift i Vallentuna kommun
 Össeby-Garns kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Össeby församling i Stockholms stift

Se även 

 Össeby församling – en församling i Svenska kyrkan i Roslags kontrakt i Stockholms stift
 Össeby landskommun – en tidigare kommun i Stockholms län